Ståle Solbakken (Kongsvinger, 27 de fevereiro de 1968) é um ex-futebolista norueguês, que jogava como meio-campista sendo atualmente treinador de futebol.

Carreira
Começou a atuar profissionalmente no Ham-Kam, em 1989, pouco tempo depois de sair do Grue, onde estava desde os cinco anos.

Saiu do HamKam em 1994, exatamente quando completou cem partidas pela equipe, e se mudou para o 
Lillestrøm, onde quase atingiu novamente os cem jogos (disputou 99, e marcou 34 gols, um a menos que no HamKam, onde marcou 35).

O desempenho chamou a atenção do inglês Wimbledon, que o contratou em 1997. Porém, com apenas seis jogos disputados e um gol, Solbakken resolveu deixar o clube e partir para a Dinamarca, onde reencontrou seu bom futebol com a camisa do AaB Aalborg, onde atuou por 79 vezes, e marcou treze gols. 

Permaneceu na Dinamarca como atleta até 2001, quando abandonou os gramados, pelo Copenhague.

Seleção
Pela Seleção Norueguesa, Solbakken jogou de 1994 a 2000, e não foi chamado para a Copa de 1994, em que a Noruega ficou na primeira fase por marcar um gol a menos que a Irlanda. Disputou a Copa do Mundo FIFA de 1998 e a Eurocopa de 2000.

Ataque cardíaco em treino do Copenhague
Durante um treinamento do Copenhague, em 13 de março de 2001, Solbakken teve um ataque cardíaco. Ele foi atendido rapidamente pelo médico do clube, Frank Odgaard, que ao perceber alguma coisa errada, tentou encontrar o pulso e notou que o coração havia parado de bater. Ele perguntou a um jogador que chamasse uma ambulância e para dizer-lhes que o estado do meia era crítico, e continuou a administrar massagem cardíaca. Com a chegada da ambulância, Solbakken foi declarado clinicamente morto.

No caminho para o hospital, ele recobrou os sentidos quase doze minutos depois, na ambulância. O ataque foi o resultado de um defeito cardíaco detectado anteriormente.

Ligações externas
Porque o futebol não é uma questão de vida ou morte para Solbakken

Futebolistas da Noruega
Futebolistas do AaB Fodbold
Futebolistas do F.C. København
Futebolistas do Wimbledon F.C.
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998
Jogadores da Eurocopa de 2000
Treinadores de futebol da Noruega
Treinadores do 1. FC Köln
Treinadores do F.C. København
Treinadores do Wolverhampton Wanderers F.C.
Treinadores da Seleção Norueguesa de Futebol
Jogadores da Seleção Norueguesa de Futebol